У́лица Хро́мова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Хромова — улица в Москве.
 Улица Хромова — улица в Твери.